All I Ever Wanted – singolo di Brian Melo del 2007
 All I Ever Wanted – singolo di Basshunter del 2008
 All I Ever Wanted – album di Kelly Clarkson del 2009
 All I Ever Wanted – singolo di Kelly Clarkson del 2010